Bojarszczina – nazwa miejscowości w Rosji
 
 Bojarszczina – wieś w osiedlu wiejskim Titowszczinskoje rejonu diemidowskiego w obwodzie smoleńskim (nad Czeriebiesną)
 Bojarszczina – wieś w osiedlu wiejskim Titowszczinskoje rejonu diemidowskiego w obwodzie smoleńskim (w pobliżu Połujanowa)
 Bojarszczina – wieś w osiedlu wiejskim Titowszczinskoje rejonu diemidowskiego w obwodzie smoleńskim (w pobliżu Titowszcziny)
 Bojarszczina – wieś w osiedlu wiejskim Ponizowskoje rejonu rudniańskiego w obwodzie smoleńskim  (nad Kasplą)
 Bojarszczina – wieś w osiedlu wiejskim Ponizowskoje rejonu rudniańskiego w obwodzie smoleńskim  (nad Rakitą)